Ponta negra est une locution portugaise signifiant «  ».

Culture et société 
 Le  est une fortification située dans la crique de ,  au sud de Natal (Rio Grande do Norte, Brésil).
 Le phare de Ponta Negra est un phare situé sur le promontoire de Ponta Negra, dans la municipalité de Vila de Corvo (île Corvo, Açores, Portugal).
  est une chaîne de télévision brésilienne basée à Natal (Rio Grande do Norte).

Toponyme

Angola 
 , une presqu'île située dans la province de Namibe,  au sud de Luanda ;

Brésil 
 , un quartier de la municipalité de Manaus (Amazonas) ;
 , un quartier de la municipalité de Natal (Rio Grande do Norte) ;
 , un quartier de la municipalité de Maricá, dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro (État de Rio de Janeiro) ;
 la , à Manaus (Amazonas) ;
 la , à Natal (Rio Grande do Norte) ;
 la , à Paraty (État de Rio de Janeiro).